Grotowice ist Name folgender polnischer Orte:
 Grotowice (Opole) (Gräfenort), Stadtteil von Opole (Oppeln)
 Grotowice (Oporów), Dorf in der Woiwodschaft Łódź, Gemeinde Oporów
 Grotowice (Rzeczyca), Dorf in der Woiwodschaft Łódź, Gemeinde Rzeczyca (Powiat Tomaszowski)